Gemí (; ) fou un astrònom i matemàtic grec originari de Rodes.

Vida 
No es coneix res de la seva vida. Hom l'anomena de Rodes perquè en els seus escrits demostra un bon coneixement de l'illa, però els autors antics que el citen no diuen el seu lloc de naixement i es refereixen a ell com Gemí, simplement, o com Gemí el matemàtic. Ni tan sols existeix unanimitat en la seva datació: la majoria d'autors el situen al , però d'altres, com Otto Neugebauer, el daten al . Si fos del  podria haver estat deixeble directe de Posidoni d'Apamea, del qui rebé forta influència.

Obra 
Només s'ha conservat un dels seus llibres: Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ Φαινόμενα (Introducció als fenòmens). És un tractat d'astronomia en el que explica de forma molt didàctica tots els coneixements de l'astronomia grega, excepte la teoria planetària. Es basa fonamentalment en l'obra d'Hiparc de Nicea, però hi afegeix nombroses aportacions d'altres astrònoms grecs i de l'astronomia babilònica.

Per referències d'autors posteriors (sobretot de Procle) sabem que també va escriure un llibre sobre matemàtiques: Θέωρία τών µαθηµάτον (Teoria de la matemàtica), del que es conserven considerables cites.

Referències

Bibliografia 
  Vol. II Pàg. 288 GEMI'NUS [A. De. M.]

Enllaços externs 
  
 Geminus. Complete Dictionary of Scientific Biography. 2008. Encyclopedia.com. Consultat 21 Juliol. 2013 <http://www.encyclopedia.com>.

Escriptors de la Grècia romana
Matemàtics de l'antiga Grècia
Rodis de l'antiguitat